Іклод () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Іклод () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Іклод.
 Іклод () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Синчел.